Септимания () — историческая область на французском побережье Средиземноморья, заключённая между горными хребтами Пиренеев и Севенн, с одной стороны, и долинами Гаронны и Роны, с другой. Названа в честь Седьмого легиона, ветераны которого (septimani) были наделены Августом землями в этой местности. В настоящее время входит в состав французского региона Лангедок-Руссильон.

После падения Западной Римской империи Септимания дольше других областей Галлии признавала власть вестготов. Провинция управлялась герцогами, из которых Лиува I в 568 году и Гундемар в 610 году стали королями, а Павел в 672—673 годах возглавлял восстание против короля Вамбы. В те времена Септимания состояла из семи округов: Нарбонна, Ним, Безье, , Лодев, Агд и Юзес. Впоследствии почти все эти города вошли в состав французской провинции Лангедок.

В 721 году Септимания подверглась мусульманскому нашествию. Первоначально захватчики хотели пойти другим путём — после того, как они перешли Пиренеи и взяли Нарбонну, они осадили Тулузу. Но герцог аквитанский Эд Великий в битве при Тулузе разбил арабов и снял осаду. Вскоре новые войска арабов вновь стали штурмовать Европу, дойдя до Септимании, Бургундии и левого берега реки Роны. В 732 году они были побеждены в битве при Пуатье Карлом Мартеллом, и это открыло Септиманию для заселения франками, которое и было осуществлено к 768 году.

При Каролингах Септимания считалась доменом Аквитанского королевства, однако в 817 году выделилась в самостоятельное герцогство (марку). Постепенно название Септимания было вытеснено названием Готия. Несколько десятилетий спустя Готия утратила политическую самостоятельность, перейдя в руки графов Тулузских.

См. также 
 Маркиз Готии
 Графство Тулуза

Литература

Ссылки 
 

Исторические области Франции